Il singolare del torneo di tennis Nottingham Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alun Jones che ha battuto in finale Aisam-ul-Haq Qureshi 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Alun Jones (Campione)
 Simon Stadler (secondo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)

 Peter Wessels (primo turno)
 Rohan Bopanna (quarti di finale)
 Richard Bloomfield (secondo turno)
 Dominik Meffert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Challenger 2007